Molekulska formula -{C19H23NO}- se može odnositi na:

 Alimadol
 Difenilpiralin
 Nafiron
 SCH-5472